De Masters 2014 is de tweede editie van The Masters georganiseerd door de PDC. Het toernooi wordt gehouden van 1 tot 2 november in het Royal Highland Centre, Edinburgh. Omdat het een invitatietoernooi is, zal het gewonnen prijzengeld niet worden opgenomen in de PDC Order of Merit.

Phil Taylor wist zijn eerste titel, die hij in de voorgaande editie wist veilig te stellen door in de finale Adrian Lewis met 10–1 te verslaan, niet te prolongeren nadat hij in de halve finale met 11–9 verloor van James Wade.

James Wade wist het toernooi voor de eerste keer te winnen door in de finale Mervyn King met 11–10 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedraagt £160,000.

Gekwalificeerde spelers
Voor het toernooi plaatst alleen de top 16 van de PDC Order of Merit op 19 oktober 2014 zich.

Schema
De loting vond plaats op 20 oktober 2014.

Darts in 2014
2014